Julien Guillaume, né le  à Besançon (France), est un joueur professionnel français de hockey sur glace qui évolue au poste de centre aux Boxers de Bordeaux.

Biographie

Statistiques

En club 

|-
| 2010-2011 || Ducs de Dijon || Cadets U18  || 14 || 2 || 2 || 4 || 12 ||  || 4 || 1 || 1 || 2 || 2 || 
|-
| 2011-2012 || Gothiques d'Amiens II || Cadets U18  || 5 || 4 || 7 || 11 || 6 ||  || 4 || 4 || 7 || 11 || 2 || 
|-
| 2011-2012 || Gothiques d'Amiens || Cadets U18 Élite || 17 || 5 || 10 || 15 || 6 ||  || 4 || 0 || 1 || 1 || 4 || 
|-
| 2012-2013 || Gothiques d'Amiens || Cadets U18 Élite || 20 || 15 || 24 || 39 || 26 ||  || 4 || 2 || 7 || 9 || 0 || 
|-
| 2012-2013 || Gothiques d'Amiens || Junior U22 Élite || 8 || 1 || 5 || 6 || 18 ||  || 4 || 1 || 1 || 2 || 2 || 
|-
| 2013-2014 || Gothiques d'Amiens || Cadets U18 Élite || 17 || 25 || 27 || 52 || 14 ||  || 4 || 4 || 4 || 8 || 2 || 
|-
| 2013-2014 || Gothiques d'Amiens || Junior U22 Élite || 16 || 4 || 18 || 22 || 20 ||  || 4 || 1 || 2 || 3 || 6 || 
|-
| 2014-2015 || Gothiques d'Amiens || Junior U22 Élite || 14 || 11 || 19 || 30 || 14 ||  || 5 || 5 || 8 || 13 || 29 || 
|-
| 2014-2015 || Gothiques d'Amiens || Ligue Magnus || 23 || 3 || 4 || 7 || 8 || 3 || 8 || 1 || 2 || 3 || 4 || 1
|-
| 2015-2016 || Brûleurs de loups de Grenoble || Junior U22 Élite || 13 || 11 || 8 || 19 || 16 ||  || 3 || 0 || 2 || 2 || 0 || 
|-
| 2015-2016 || Brûleurs de loups de Grenoble || Ligue Magnus || 24 || 1 || 3 || 4 || 6 || 3 ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2016-2017 || Boxers de Bordeaux || Ligue Magnus || 28 || 0 || 2 || 2 || 26 || -6 || 6 || 0 || 0 || 0 || 8 || -1
|-
| 2017-2018 || Boxers de Bordeaux || Ligue Magnus || 37 || 3 || 5 || 8 || 16 || 0 || 11 || 2 || 1 || 3 || 6 || 5
|-
| 2018-2019 || Boxers de Bordeaux || Ligue Magnus || 42 || 7 || 3 || 10 || 53 || 1 || 7 || 0 || 0 || 0 || 4 || -1
|-
| 2019-2020 || Boxers de Bordeaux || Ligue Magnus || 40 || 2 || 12 || 14 || 32 || -4 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0 || -1
|-
| 2020-2021 || Boxers de Bordeaux || Ligue Magnus || 22 || 2 || 1 || 3 || 18 || -9 || - || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022|| Boxers de Bordeaux || Ligue Magnus || 43 || 10 || 5 || 15 || 36 || -12 || 4 || 0 || 0 || 0 || 2 || -5

En équipe nationale 

|-
| 2013 || Championnat du monde moins de 18 ans || 5 || 0 || 0 || 0 || 14 || -3
|-
| 2014 || Championnat du monde moins de 18 ans || 5 || 0 || 2 || 2 || 0 || -5 
|-
| 2016 || Championnat du monde junior || 3 || 1 || 2 || 3 || 27 || 2

Notes et références 

Joueur international français de hockey sur glace
Naissance en avril 1996
Naissance à Besançon
Joueur du Amiens hockey élite
Joueur du Grenoble métropole hockey 38
Joueur des Boxers de Bordeaux